Hoops ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Hoops (* 1961), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen) 
 Heinrich Hoops (1867–1946), deutscher Pastor
 Henning Hoops (* 1946), Flottillenadmiral a. D. der Deutschen Marine
 Johannes Hoops (1865–1949), deutscher Anglist
 Johann Jakob Hoops (1840–1916), deutscher Pädagoge
 Jürgen Hoops von Scheeßel (* 1958), deutscher Heimatforscher und Buchautor
 Wilfried Hoops (* 1956), deutscher Jurist, Ministerial- und politischer Beamter
 Wolfgang von Gahlen-Hoops (* 1974), deutscher Pflegewissenschaftler, Pflegepädagoge und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Hoopts